Iezer ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Iezer (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Iezer (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui